Macrodasys är ett släkte av bukhårsdjur. Macrodasys ingår i familjen Macrodasyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Macrodasys